Der Unicodeblock Phönizisch (Phoenician, U+10900 bis U+1091F) enthält die Schriftzeichen der phönizischen Schrift, einer im Altertum im Libanon, in Palästina und Syrien verwendeten linksläufigen Konsonantenschrift.

Um die Kodierung dieses Blocks wurde lange gestritten. Viele Mitglieder des Unicode-Konsortiums waren der Meinung, dass sich das Phönizische ohne Probleme mit dem Hebräischen vereinheitlichen lasse. Letztlich hat sich die Meinung durchgesetzt, dass Phönizisch eine eigene Schrift ist, und so wurde dieser Block aufgenommen.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 67 kB)